Exploración puede referirse a:
 Exploración geográfica.
 Exploración espacial.
 Exploración militar.
 Exploración urbana.
 Exploración médica, un acto médico en el que el médico explora el cuerpo del paciente (de forma más general, se habla de reconocimiento médico).
Exploración física.
Exploración complementaria.
 Búsqueda de información.
 La navegación por Internet (véase también Internet Explorer).
 La iniciación en la sexualidad.
 La investigación científica, o su primer paso (el intento inicial de develar un conocimiento genérico sobre algún fenómeno). Los dos siguientes son la descripción y la explicación). Véase también método científico.